Het wereldkampioenschap superbike van Jarama 1992 was de vijfde ronde van het wereldkampioenschap superbike 1992. De races werden verreden op 21 juni 1992 op het Circuito Permanente del Jarama nabij Madrid, Spanje.

Race 1

Race 2

Tussenstanden na wedstrijd

1992
Jarama